Виницка може бити:
Виницка (Пријепоље), село у Србији у општини Пријепоље.
Виницка (Беране), село у Црној Гори у општини Беране.